Ein Schattenraum ist:
Speziell bei Licht: Der von Schatten eines Objekts erfüllte, abgedunkelte Raum
Allgemein bei Strahlung: Der Raum, der nicht von der Strahlung erreicht wird; siehe Beugung (Physik)
Ein Kriminalroman von Sönke Brandschwert